Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du 5 au .

Zina Garrison remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betsy Nagelsen et Elizabeth Smylie.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1987)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1987 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1987
Sydney
Tennis en Australie en 1987
Tennis en janvier 1987